HMS Amazon je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Amazon (1799) 
 HMS Amazon (1908) 
 HMS Amazon (D39) 
 HMS Amazon (F169)

Amazon